Clappia (botanica) – genere di piante angiosperme della famiglia Asteraceae
Clappia (zoologia) – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Hydrobiidae